Jagüeyes kan syfta på två orter i Huehuetoca kommun:

San Miguel Jagüeyes
Unidad San Miguel Jagüeyes

Se även 
Río Jagüeyes